Леонид Анисимов:
 Анисимов, Леонид Александрович (род. 1947) — украинский политик и управленец.
 Анисимов, Леонид Иванович (1907—1987) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии, Заслуженный строитель РСФСР.